Арчаглы-Аят (уст. Аршаглы-Аят) — река в России, протекает в Челябинской области. Устье реки находится на 117 км по правому берегу реки Аят. Длина реки составляет 68 км (с рекой Карагайлы-Аят — 174 км). Площадь водосбора — 6310 км².

Образуется при слиянии реки Карагайлы-Аят и реки Сухой. Крупнейший приток — река Камыстыаят.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тобол от истока до впадения реки Уй, без реки Увелька, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

 Код водного объекта в государственном водном реестре — 14010500212111200000409.

Населённые пункты 
 Водокачка
 Городище
 Красный Октябрь
 Приречный
 Ракитный
 Нововладимировский (Каменный Карьер)
 Владимировка
 Маслоковцы
 Аксай

Примечания 

Бассейн Аята (притока Тобола)
Реки Челябинской области
Реки Костанайской области
Пограничные реки